Павел Александрович Смо́льский (17 марта 1931, д. Яньково Стародубского района Западной области РСФСР — 19 июня 1987) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Рязанского обкома КПСС (1985—87), член ЦК КПСС (1986—87), депутат Верховного Совета СССР 11 созыва.

Биография 
Родился 17 марта 1931 года в деревне Яньково Стародубского района Западной области РСФСР (ныне часть села Пятовск Стародубского района Брянской области) в семье служащего.

Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал помощником машиниста паровоза.

Член КПСС с 1955 года. С 1957 года на партийной работе: секретарь парткома предприятия, сотрудник горкома партии (заведующий отделом, секретарь, второй секретарь), заместитель заведующего отделом Московского обкома КПСС.

С 1964 года — сотрудник аппарата ЦК КПСС.
С 1979 по 1985 год — заместитель заведующего Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС.
С 14 декабря 1985 года — первый секретарь Рязанского областного комитета КПСС.
С 1986 года — член ЦК КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР 11 созыва. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

Умер 19 июня 1987 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды 
Орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», медали.

Примечания

Литература 
 

Первые секретари Рязанского обкома КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС